Змагання з біатлону в індивідуальних перегонах серед чоловіків на зимових Олімпійських іграх 2022 відбулися 8 лютого в Національному центрі біатлону в місті Чжанцзякоу (Китайська Народна Республіка).

Чинним олімпійським чемпіоном був Йоганнес Бо. Він виграв загальні заліки кубків світу 2018-2019, 2019–2020 і 2020–2021, але в сезоні 2021–2022 перед Олімпійськими іграми посідав 5-те місце в загальному заліку і 4-те - в заліку індивідуальних перегонів. Володар срібної медалі Ігор-2018 Яков Фак кваліфікувався на Олімпіаду, тоді як бронзовий медаліст Домінік Ландертінгер завершив спортивну кар'єру. Перед Олімпіадою загальний заліку Кубка світу очолював Кентен Фійон-Має, а лідером у заліку індивідуальних перегонів був Тар'єй Бо.

Кваліфікація

Результати 
Перегони розпочалися о 16:30 за місцевим часом.

Примітки 

Біатлон на зимових Олімпійських іграх 2022